Esistono più comuni francesi con questo nome

Courtefontaine – Doubs
Courtefontaine – Giura